O Estabelecimento de Fundição e Estaleiros Ponta da Areia, mais tarde rebatizado como Estabelecimento de Fundição e Estaleiros da Ponta d'Areia foi uma das primeiras indústrias de construção naval do Brasil, tendo sido criada por Charles Colman, em 1844 e adquirida em 1846 por Irineu Evangelista de Sousa, futuro Barão e Visconde de Mauá.

História
Após a abertura dos portos (1808), surgiram no Brasil pequenos estaleiros privados. Com a independência do Brasil, o setor naval se reestrutura aos poucos para lidar com a crescente demanda por meios de locomoção de cargas e passageiros por via fluvial e/ou marítima.

Até meados da década de 1840 os estaleiros e pequenas fundições dedicadas a construção naval estavam concentradas nos arredores do arsenal da Marinha e na Ponta da Areia, em Niterói. Em meados de 1844, o britânico Charles Colmann inaugura uma pequena fundição na Ponta da Areia, em Niterói. A fundição vai de mal a pior e, em 11 de agosto de 1846 Colmann vende essa pequena empresa para Irineu Evangelista de Sousa que a rebatiza Estabelecimento de Fundição e Estaleiros da Ponta d'Areia.

Pelos 30 anos seguintes os Estaleiros de Ponta da Areia produziram 72 embarcações para as mais variadas finalidades como cabotagem, transporte de cargas, passageiros, navios de guerra, além de pequenas embarcações, com destaque para as doze embarcações encomendadas pela Marinha Imperial do Brasil entre 1849 e 1869. Com a crise econômica que atingiu o império empresarial do Barão de Mauá, o estaleiro tem decretada sua falência em 1877, tendo sido fechado definitivamente em meados de 1890.

Suas instalações foram integradas à Companhia Comércio e Navegação (CCN) em 1905, ano em que foi fundada esta companhia, especializada em construção e reparo de navios. Na época, a CCN era também uma das maiores companhias de construção e reparos da América Latina.

Empresas da indústria naval extintas do Brasil
Ponta da Areia
Ponta da Areia
Irineu Evangelista de Sousa